Die Central Fidelity Banks International 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Richmond, Virginia. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 6. bis 12. Dezember 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in Richmond (Virginia)